Маранья́н ():

 Мараньян — штат на северо-востоке Бразилии.
 Мараньян — фрегезия (район) в муниципалитете Авиш округа Порталегре в Португалии. 
 «Мараньян» — бразильский футбольный клуб, представляющий город Сан-Луис — столицу штата Мараньян.